Пара Фабрис Санторо / Ненад Зимонич — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионы — Даниэль Нестор и Марк Ноулз — защищали свой титул, но проиграли в полуфинале.

Посев 
Все сеянные пары начинают турнир со второго раунда.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Финал)
  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (Второй раунд)
  Мартин Дамм /  Леандер Паес (Полуфинал)
  Марк Ноулз /  Даниэль Нестор (Полуфинал)

<ol start="5">
 Пол Хенли /  Кевин Ульетт ''(Четвертьфинал)
 Фабрис Санторо /  Ненад Зимонич (Титул)
 Йонатан Эрлих /  Энди Рам ''(Второй раунд)
 Андрей Павел /  Александр Васке ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Италии по теннису 2007